Prima battaglia di Machecoul (22 aprile 1793)
 Seconda battaglia di Machecoul (11 giugno 1793)